Белмон може да се односи на:

 Белмон (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Белмон (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Белмон (Доња Рајна), насељено место у Француској, у департману Доња Рајна
 Белмон (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Белмон (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Белмон (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Белмон (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Белмон (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Белмон"